Caio Domenico Gallo (1697-1780) – storico e letterato italiano
Domenico Gallo (compositore) (1730-1768) – compositore e violinista italiano
Domenico Gallo (scrittore) (n. 1959) – scrittore e traduttore italiano
Domenico Gallo (politico) – politico italiano, senatore durante la XII legislatura della Repubblica Italiana